Конаклы́ () — название нескольких населённых пунктов в Турции:
 Конаклы — город в районе Аланья иля Анталья.
  — деревня в районе Алуджра иля Гиресун.
  — деревня в районе Ардануч иля Артвин.
  — деревня в районе Архави иля Артвин.
  — деревня в районе Боздоган иля Айдын.
 Конаклы — деревня в районе Дёртйол иля Хатай.
  — деревня в городском округе Дюздже-Меркези иля Дюздже.
  — деревня в районе Козлук иля Батман.
  — город в районе Одемиш иля Измир.
 Конаклы — деревня в районе  иля Орду.
 Конаклы — турецкое название города Мисти в городском округе Ни́где-Меркези иля Ни́где.
  — деревня в районе Нилюфер иля Бурса.
  — деревня в районе Чаталзейтин иля Кастамону.
  — деревня в районе Чермик иля Диярбакыр.
  — город, часть городского округа Чорум-Меркези иля Чорум.
  — деревня в районе Шефаатли иля Йозгат.
  — деревня в районе Ширан иля Гюмюшхане.
  — деревня в городском округе Эрзурум-Меркези иля Эрзурум.